Баре́а () — испанская фамилия. Известные носители:
 Бареа, Артуро (1897—1957) — испанский писатель и журналист
 Бареа, Хосе Хуан (род. 1984) — пуэрто-риканский профессиональный баскетболист